Miejscowości w USA:
 Broadalbin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Broadalbin – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
Gminy w USA:
 Broadalbin (ang. Broadalbin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton